Ai Nonaka – cantante e doppiatrice giapponese
 Hiromu Nonaka – politico giapponese
 Masazō Nonaka – supercentenario giapponese